Statham ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Statham (* 1969), englisch-simbabwischer Fußballspieler
 Charles Statham (1875–1946), neuseeländischer Politiker
 Derek Statham (* 1959), englischer Fußballspieler
 Jason Statham (* 1967), britischer Schauspieler und Wasserspringer
 Jose Statham (* 1987), neuseeländischer Tennisspieler
 Mark Statham (* 1975), englischer Fußballtorhüter
 Mikal Statham (* 1987), neuseeländischer Tennisspieler
 Rob Statham (* 1959), britischer Jazz- und Fusion-Musiker
 Terry Statham (* 1940), englischer Fußballtorhüter

Sonstiges:
 Statham (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Statham Peak, Berg auf der Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis